Veendam (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Groningen.
Veendam (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente.
Veendam (schip, 1996), een cruiseschip genoemd naar de plaats Veendam.
SC Veendam, een voormalige Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Veendam.